La PAlib est une API open source basée sur libnds, aidant le développement d'applications amateurs pour Nintendo DS.

Liens externes 
 Le site de la PAlib
 Le nouveau site de la PAlib
 devkitPro (librairie libnds)

Développement de jeux vidéo
Nintendo DS